Elias Stein (schaker) (1748-1812), Nederlands schaker
 Elias Stein (wiskundige) (1931-2018), Belgisch-Amerikaans wiskundige